ТЭЗ — многозначная аббревиатура:
 ТЭЗ — тепловой элемент защиты
 ТЭЗ — термостойкий электрозапал
 ТЭЗ — технико-экономическое задание
 ТЭЗ — типовой элемент замены
 ТЭЗ — Тольяттинский электротехнический завод
 ТЭЗ — традиционные экологические знания

См. также 
  ТЭ3— тепловоз с электрической передачей, 3-я разработка Харьковского завода транспортного машиностроения
  — аббревиатура латиницей